Graaf van Laurenburg en Nassau
 Rupert van Laurenburg, oudst bekende voorouder
 Rupert I van Laurenburg, graaf van Laurenburg (1124–1152)
 Rupert II van Laurenburg, graaf van Laurenburg (1154–1158)
 Rupert III van Nassau, graaf van Nassau (1160–1190)
 Rupert IV van Nassau, graaf van Nassau (1198–1230)
 Rupert V van Nassau, graaf van Nassau (1298–1304)
 Rupert van Nassau-Sonnenberg, graaf van Nassau-Sonnenberg (1355-1390)

Overig
Rupert (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Rupert (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Rupert (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Rupert (rivier), een rivier in Canada.
Rupert (voornaam), jongensnaam. 
Prins Rupert, Ruprecht van de Palts
Rupert Bear, de Engelse naam van Bruintje Beer
Rupert (televisieserie), of The Adventures of Rupert the Bear
Rupert and the Frog Song, een film van Paul McCartney.
The Followers of Rupert, Een organisatie uit Engeland